

Pattinaggio di figura  
 Grade of execution – valutazione della qualità dell'elemento nel pattinaggio di figura

Codici 
 GOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gonalia (Papua Nuova Guinea)
 goe – codice ISO 639-3 della lingua gongduk